Grasselli – cognome italiano
 Antonio Maria Grasselli (1827-1919) – religioso, teologo e arcivescovo cattolico italiano
 Mario Grasselli (1924-2019) – scrittore e saggista italiano
 Renato Grasselli (1894-1976) – calciatore italiano, attaccante